Amiénois peut désigner :
 Amiénois, la région environnant Amiens, qui fut jadis un comté ;
 SS Amiénois, un cargo qui fut réquisitionné par la Marine française en 1940 et participa à la Seconde Guerre mondiale.